Чемпионат Египта по футболу 1948/1949 — 1-й чемпионат Египта, проходивший с 22 октября 1948 года по 24 июня 1949 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1948/1949 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1948/1949 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1949 году
1948 год в Египте